Hoßtrup ist der Familienname folgender Personen:

 Egmont von Hoßtrup (1813–1876), Verleger und Theaterintendant
 Gerhard von Hoßtrup (1771–1851), Gründer der Hamburger Börsenhalle

Siehe auch:
 Hostrup